Andreï Olegovitch Makarov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Kazan en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lada Togliatti, il débute avec l'équipe réserve, pensionnaire de la Pervaïa Liga, en 2008. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010, il est sélectionné au deuxième tour, en  position par l'Atlant Mytichtchi. Il est choisi au premier tour, en  position par les Maineiacs de Lewiston lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors en Amérique du Nord et passe une saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À nouveau repêché en  position lors de la sélection européenne 2012, il se joint aux Blades de Saskatoon dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Le , il signe un contrat de trois ans avec les Sabres de Buffalo qui l'assignent aux Blades. Il remporte le Trophée Hap Emms lors de la Coupe Memorial 2013. Il passe professionnel en 2013 avec les Americans de Rochester, club ferme des Sabres dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Sabres chez les Islanders de New York lors d'une défaite 3-0.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il participe au championnat du monde junior 2012 et en 2013 décrochant une médaille d'argent puis une de bronze.

Statistiques

En club 

|-
| 2009-2010 ||Ladia Togliatti ||MHL ||22 || || || || || ||4,04 ||87,4 ||0 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||27 ||11 ||12 ||2 || ||78 ||3,37 ||89,0 ||2|| ||3 ||0 ||1 ||106 ||6 ||3,40 ||89,5 ||0||
|-
| 2011-2012 || Blades de Saskatoon ||LHOu ||54 ||29 ||21 ||2 || ||156 ||3,01 ||91,3 ||2|| ||4 ||0 ||4 ||249 ||17 ||4,10 ||87,2 ||0||
|-
| 2012-2013 || Blades de Saskatoon ||LHOu ||61 ||37 ||17 ||5 || ||152 ||2,62 ||91,9 ||7|| ||4 ||0 ||4 ||196 ||12 ||3,66 ||89,7 ||0||
|-
| 2013-2014 || Komets de Fort Wayne ||ECHL ||31 ||15 ||11 ||4 || ||86 ||2,79 ||90,6 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Americans de Rochester ||LAH ||10 ||7 ||3 ||0 ||601 ||22 ||2,20 ||92,7||0|| ||5 ||2 ||3 ||299 ||15 ||3,01 ||90,7 ||0||
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester ||LAH ||39 ||16 ||18 ||3 || ||107 ||2,91 ||90,5 ||3|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Sabres de Buffalo ||LNH ||1 ||0 ||1 ||0 ||60 ||3 ||3,00 ||91,7 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-||-
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester ||LAH ||22 ||9 ||9 ||2 || ||57 ||2,82 ||91,6 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||HC Red Star Kunlun ||KHL ||29 ||12 ||15 ||0 || ||71 ||2,58 ||91,2 ||2|| ||2 ||0 ||1 ||95 ||5 ||3,14 ||88,9 ||0||
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||12 || || || || || ||2,11 ||92,2 || || ||3 || || || || ||2,38 ||92,2 || ||
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||6 || || || || || ||2,64 ||89,7|| || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || CSK VVS Samara || VHL ||7 || || || || || ||1,95 ||91,3|| || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||3 || || || || || ||3,92 ||87,5|| || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bouran Voronej || VHL ||5 || || || || || ||2,51 ||91,7 || || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Dinamo Riga || KHL ||19 || || || || || ||3,12 ||90,6 || || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| HC Slovan Bratislava || Extraliga Slo. || 11 || || || || || || 2,14 ||90,7 || 2 || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Donbass Donetsk || UHL ||  ||

Au niveau international

Trophées et honneurs personnels

Coupe Memorial 
 2013 : remporte le Trophée Hap Emms.

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Kazan
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur du Lada Togliatti
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du Donbass Donetsk